Dades de la Temporada 1997-1998 de la UE Sant Andreu.

Partits

Lliga (Tercera) 
 Tercera Divisió, grup 5è: quinzena posició. Aconsegueix la permanència a l'última jornada.

Primera volta

Segona volta

Referències

Bibliografia 
 Unió Esportiva Sant Andreu 1909-2009. Autors: Xavier Araguz, Joan Esteve, Àngel Domingo, Jordi Petit, Eduardo Quintana, Quim Terrè i Vicenç Martínez. Editorial: Ajuntament de Barcelona. .

Temporades de la Unió Esportiva Sant Andreu
Competicions futbolístiques del 1997
Competicions futbolístiques del 1998
Competicions esportives del 1997 a Catalunya
Competicions esportives del 1998 a Catalunya